ISR — латинская аббревиатура, которая может означать:
 ISR (Interrupt Service Routine) — Обработчик прерывания.
 ISR (Intersecting Storage Rings) — коллайдер в CERN.
 ISR (Intelligence, Surveillance & Reconnaissance) — сбор и обработка разведданных.